La saison 1963-1964 voit la victoire des FAR de Rabat, qui remportent leur quatrième titre consécutif.

Classement final des 14 clubs participants

Rencontres

Bilan de la saison

Voir aussi

Lien externe 
  Morocco 1963/64

Championnat du Maroc de football
Maroc
Maroc